

Sigle 
 Agrupación Aérea Presidencial – parte della Fuerza Aérea Argentina
 American Academy of Pediatrics – associazione professionale statunitense di pediatria
 Apollo Applications Program – programma della NASA
 Associated Artists Productions – casa di distribuzione cinematografica statunitense
 Association of American Physicians – associazione medica statunitense
 Association of American Publishers – associazione editoriale statunitense
 Australian Associated Press – agenzia di stampa australian

Codici 
 AAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Houston Andrau Airpark (Stati Uniti)
 aap – codice ISO 639-3 della lingua pará arára

Altri progetti